Ruškovac je naselje u Republici Hrvatskoj, u sastavu općine Berek, Bjelovarsko-bilogorska županija.

Stanovništvo 

Prema popisu stanovništva iz 2001. godine, naselje je imalo 143 stanovnika te 50 obiteljskih kućanstava.

Izvori 

Naselja u sastavu Općine Berek